El término índice puede referirse a:

Astronomía 
 Índice de claridad
 Índice de color B-V
 Índice de reflectancia solar
 Índice de Similitud con la Tierra
 Índice espectral
 Índice poblacional

Biología y microbiología 
 Índice Analítico de Perfil
 Índice Biológico de Exposición
 Índice biológico global normalizado
 Índice de interacción
 Índice de ligazón

Botánica 
 Índice de vegetación de diferencia normalizada
 Índice Internacional de Nombres de las Plantas
 Índice sinonímico de la flora de Francia

Demografía y epidemiología 

 Índice demográfico o indicador demográfico, por ejemplo: tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida, fecundidad, crecimiento natural, saldo migratorio, tasa de urbanización, entre otros.
 Índice de Burgdöfer es una representación gráfica empleada en demografía para el estudio de poblaciones.
 Índice de fecundidad o indicador coyuntural de fecundidad, mide el número medio de niños que las mujeres tienen en el curso de la vida, si, a cada edad, su nivel de fecundidad es el que corresponde al año considerado.
 Índice de Friz es una representación gráfica de datos demográficos.
 Índice de Sundbärg es una representación gráfica empleada en demografía para el estudio de poblaciones.
 Índice de fijación
 Índice de masculinidad
 Índice de masculinidad por países
 Índice de Whipple

 Demografía y epidemiología
 Índice de Swaroop o tasa de mortalidad proporcional, es una tasa empleada en demografía y epidemiología para comparar la mortalidad entre poblaciones con diferente estructura por edades.

Epidemiología 
 Índice de Breteau
 Índice de densidad larval
 Índice de hacinamiento
 Índice de la casa
 Índice del envase
 Índice pupal

Economía, finanzas y comercio 
 Índice Big Mac
 Índice económico o indicador económico, es un valor numérico que cuantifica la relación de un valor económico, respecto de un valor de referencia, este último generalmente asociado al índice 100. Por ejemplo, entre otros:
 balanza comercial
 balanza de pagos
 déficit público
 distribución de la renta
 Coeficiente de Gini
 Índice de Atkinson
 Índice C4 (economía)
 Índice de bienestar económico sostenible
 Índice de Herfindahl
 Índice de Lerner
 Índice de Oportunidades Humanas
 Índice de pobreza humana para países en desarrollo,
  (‘Índice de Precios al Consumidor/Consumo’)
 Índice de Theil
  (‘Producto Interior Bruto’, o  ‘Producto Bruto Interno’),
 PIB verde
 renta nacional
 tasa de desempleo
 Índice bursátil es un valor de resumen calculado sobre la base de los valores de los títulos de las sociedades más importantes, lo que así permite medir el comportamiento de una bolsa de valores o de un mercado.
 Índice Bovespa
 Índice Bursátil de Capitalización
 Índice bursátil Dow Jones
 Índice de Precio Selectivo de Acciones
 Índice de Precios y Cotizaciones
 Índice del mercado de bonos
 Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia
 Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
 Índice Nasdaq 
 Índice ponderado por capitalización de mercado ASE
 Índices del Financial Times
 Índices SET50 y SET100
 Índice de bienestar económico sostenible (IBES)
 Índice de deuda
 Índice de Competitividad en Viajes y Turismo
 Índice de Competitividad Global
 Índice de Hoover
 Índice de la Economía del Conocimiento, elaborado por el Instituto del Banco Mundial con el propósito de comparar el desempeño de la Economía Basada en Conocimiento.
 Índice de Libertad Económica
 Índice de Oportunidades Humanas
 Índice de Pareto
 Índice de Poder Mundial es la expresión numérica que expresa el cúmulo de capacidades nacionales que posee un Estado para el ejercicio de su poder en el sistema internacional.
 Índice de precios
 Índice de precios de la vivienda
 Índice de precios del productor
 Índice de Precios Variable
 Índice de prosperidad Legatum
 Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios
 Índice de Renta Variable
 Índice de Theil es una medida de desigualdad basada en la entropía de Shannon, que sirve para medir y comparar la distribución de la renta.
 Índice de Törnqvist
 Índice dólar
Comercio
 Índice de Grubel y Lloyd

Física y Química

Física 
 Índice de contaminación modificado (Modified Fouling Index, MFI)
 Índice de densidad de sedimentos (Silt Density Index, SDI, o Fouling Index, FI)
 Índice de Miller
 Índice de refracción
 Índice de Wobbe

Química 
 Índice NPK es el acrónimo de la relación entre los elementos químicos Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), utilizados comúnmente en los fertilizantes.
 Índice de cetano
 Índice de complejidad Nelson
 Índice de fluidez
 Índice de peróxidos
 Índice de retención de Kovats
 Índice de yodo

Geología y vulcanología 
 Índice de color (geología)
 Índice de explosividad volcánica

Hidrología, meteorología y climatización 
 Índice de escorrentía
 Índice de evaporación
 Índice de precipitación
 Índice de sequía de Keetch-Byram
 Índice de sequía de Palmer
 Índice diferencial de agua normalizado
 Índice xerotérmico de Gaussen

Climatización 
 Índice de indumento
 Índice metabólico

Meteorología 
 Índice de temperatura-humedad
 Índice de oscilación sur, mide la Oscilación del Sur al correlacionar valores de presión atmosférica obtenidos en el Pacífico occidental con los del Pacífico central.

Indicadores sociales, desarrollo humano y desarrollo social

 Índice de alfabetización
 Índice de calidad de vida
 Índice de Capacidades Básicas
 Índice de desarrollo humano (IDH)
 Índice de desarrollo humano relativo al género (IDG)
 Índice de globalización es un ndicador social y económico.
 Índice de libertad de prensa
 Índice de Libertad Económica
 Índice de paridad de género
 Índice de Paz Global
 Índice de Percepción de Corrupción
 Índice de pobreza
 Índice de pobreza Foster Greer Thorbecke
 Índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (IPH-2)
 Índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1)
 Índice de pobreza multidimensional
 Índice de potenciación de género (IPG)
 Índice de precios de la vivienda
 Índice de progreso real (IPR) o índice de progreso genuino (IPG).
 Índice de Satisfacción con la Vida
 Índice del Planeta Feliz

 Desarrollo social
 Índice de Respuesta Humanitaria

Informática 
 Índice (base de datos), estructura de datos que mejora la eficiencia de las operaciones en una tabla (base de datos).

Libros y publicaciones 

 Índice, lista de los capítulos, artículos, materias, etc., en un libro o publicación.
 Índice culinario.
 Índice de citación, índice de citas o análisis de citas (de una revista científica), es aquel que mantiene un seguimiento sobre qué artículos son citados en otros artículos.
 Índice de citas.
 Índice de libros prohibidos, publicación de la Iglesia Católica (entre 1559 y 1966).
 Índice de libros prohibidos de la Inquisición española
 Índice h, 
 Índice Histórico Español, recopilación de fuentes historiográficas españolas, iniciada en 1952.
 Índice Merck es una enciclopedia de sustancias químicas, fármacos y biomoléculas, publicada por la compañía farmacéutica norteamericana Merck & Co.
 Índice toponímico (también nomenclátor o gazetteer), lista de nombres geográficos (topónimos).
 Revista Índice, revista española.

Matemáticas 
 Índice (análisis complejo).
 Índice (matemática), el número de vueltas que da un camino cerrado alrededor de un punto.
 Índice (Teoría de grupos).
 Número índice, el término general referido al número que permite estudiar las fluctuaciones de un valor.

Estadísticas 
 Índice de capacidad del proceso
 Índice de coincidencia
 Índice de prestación del proceso es un valor estimado de la capacidad del proceso de un proceso durante su fase inicial, antes de que sea sometido a un control estadístico. Es usado en control de calidad, de los procesos de fabricación de materiales.
 Índice de Sorensen, mide la similitud, disimilitud o distancias entre dos estaciones de muestreo.

Medicina 
 Dedo índice o simplemente índice, en la anatomía humana, es el segundo dedo de la mano, y se encuentra después del pulgar.
 Índice Broca
 Índice cardiotorácico o relación cardiotorácica, en cardiología, se utiliza en medicina para medir indirectamente el tamaño de la silueta cardíaca.
 Índice cintura/cadera
 Índice de Barthel
 Índice de conicidad
 Índice de Cornell
 Índice de filtrado glomerular
 Índice de líquido amniótico
 Índice de Maddrey
 Índice de masa corporal (IMC)
 Índice de Mentzer
 Índice de Pearl
 Índice de Pignet (relación entre la estatura, el peso y la circunferencia torácica)
 Índice de Reid
 Índice de resistencia arterial
 Índice de Sokolow
 Índice de volumen corporal
 Índice glucémico
 Índice metabólico basal
 Índice músculo-óseo
 Índice terapéutico
 Índice tobillo-brazo

Notación musical 
 Índice acústico
 Índice acústico científico
 Índice acústico franco-belga

Política, geopolítica y ecología 
 Índice compuesto de capacidad nacional
 Índice de calidad ambiental
 Índice de democracia
 Índice de Desarrollo Democrático
 Índice de Desempeño Ambiental
 Índice de Hart-Becking
 Índice de Integridad Biótica
 Índice de Margalef
 Índice de Paz Global
 Índice de Shannon o índice de Shannon-Wiener se usa en ecología u otras ciencias similares para medir la biodiversidad específica.
 Índice de Simpson, índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia (en biodiversidad), es uno de los parámetros que permiten medir la riqueza de organismos. En ecología, es también usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat.
 Índice Elcano de Presencia Global
 Índice Estatal de Hambruna de la India
 Índice Global de Innovación
 Índice Global de Terrorismo
 Índice Global del Hambre
 Índice GWP
 Índice internacional de derechos de propiedad
 Índice Jaccard
 Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
 Países por índice de desarrollo del gobierno electrónico

Teoría de juegos 
 Índice de poder de Shapley-Shubik

Transporte 
 Índice de regularidad internacional es un parámetro que se utiliza para determinar la regularidad y la comodidad en la conducción de automóviles.
 Índice de transporte es un valor numérico que se utiliza para limitar la exposición a materias o paquetes que contengan materias radiactivas.
 Índice interactivo de parámetros para bicicleta es una puntuación que valora el grado de dificultad de una ruta recorrida en bicicleta de montaña o de carretera.

Zootecnia 
 Índice de transformación del alimento